Dit is de wereldranglijst voor mannen van december 2016 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 22 december 2016.

Mannen 12